Mãe-de-saúva é o nome popular dado aos animais dos seguintes grupos:
 Gymnophiona - ordem dos anfíbios.
 Amphisbaenia - subordem dos escamados (répteis).

Desambiguação